

Киква — присілок, Шарканський район, Удмуртія
 Киква — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія